В связи с тем, что в последние 20-30 лет ведутся интенсивные археологические раскопки, часто пересматривается датировка и даже классификация археологических культур, в данной таблице приведены данные на конец 1990-х годов.

Примечания

Ссылки 
 Археология в Перу (на испанском языке)

 
Арх
Перу